Diese Liste umfasst sukzessive Pfeifenorgeln im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern.

Orgeln (Auswahl) 
Der Landkreis ist der flächenmäßig größte in Deutschland. Er wurde 2011 neu gebildet und umfasst das ehemalige Herzogtum Mecklenburg-Strelitz, sowie  Teile des Herzogtums Mecklenburg-Schwerin und des vorpommerschen Kreises Demmin. Zu den Orgeln im mecklenburgischen Teil gibt es fast immer einen Artikel im Mecklenburgischen Orgelinventar (online), zu den vorpommerschen kurze Informationen in den Kirchenartikeln auf Wikipedia.

Weblinks 

 Mecklenburgisches Orgelinventar Mecklenburgisches Orgelmuseum Malchow
 Organ index: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Mecklenburgische Seenplatte
! Orgel
!
!